Brammen ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Brammen (Br4mm3n; * 1988), deutscher Let's Player von PietSmiet & Co.
 Erich Brammen (1904–1932), deutscher Flugpionier
 Jonas Brammen (* 1997), deutscher Fußballtorhüter